Ренгендо́рф () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ошфельден (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 3,66 км², население — 407 человек (2006) с тенденцией к росту: 445 человек (2013), плотность населения — 121,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 437 человек, в 2012 году — 441 человек, а в 2013-м — 445 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 279 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 220 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности 78,9 %, в 1999 году — 74,0 %). Из 220 активных трудоспособных жителей работали 214 человек (114 мужчин и 100 женщин), 6 числились безработными (трое мужчин и три женщины). Среди 59 трудоспособных неактивных граждан 24 были учениками либо студентами, 27 — пенсионерами, а ещё 8 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки